Conlan ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Conlan (* 1923), britischer Politiker
 Jocko Conlan (1899–1989), US-amerikanischer Baseballspieler und -schiedsrichter
 John Bertrand Conlan (1930–2021), ehemaliger US-amerikanischer Politiker
 Michael Conlan (* 1991), irischer Boxer
 Seamus Conlan, US-amerikanischer Fotograf